Городско́е поселе́ние посёлок городского типа Карабаш — муниципальное образование в Бугульминском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — пгт Карабаш.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Карабаш
Карабаш